Die PartyPoker.net European Darts Championship 2008 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) und wurde vom 30. Oktober bis zum 2. November 2008 im Südbahnhof in Frankfurt am Main gespielt.

Da es die erste Auflage der European Darts Championship war, gab es keinen Titelverteidiger. Den ersten Titel der Turniergeschichte konnte sich Phil Taylor sichern, der im Finale Adrian Lewis mit 11:5 Legs besiegen konnte.

Preisgelder 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Qualifikation 
Die Top 16 der PDC Order of Merit waren automatisch für das Turnier qualifiziert, hinzu kamen 8 Spieler aus der Players Championship Order of Merit die noch nicht qualifiziert waren, sowie die Top 4 der Continental Europe Order of Merit. Komplettiert wurde das Feld von 32 Spielern durch die Top 2 Spieler des German Darts Corporation Rankings, sowie den zwei Siegern beim Dinslaken Qualifier.

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  John Part
  Terry Jenkins
  Colin Lloyd
  Andy Hamilton
  Wayne Mardle
  Adrian Lewis
  Alan Tabern
  Dennis Priestley
  Roland Scholten
  Mervyn King
  Colin Osborne
  Ronnie Baxter
  Peter Manley

Players Championship Order of Merit

  Denis Ovens
  Robert Thornton
  Mark Walsh
  Chris Mason
  Kevin Painter
  Vincent van der Voort
  Alex Roy
  Wayne Jones

Top 4 der Continental Europe OoM

  Carlos Rodríguez
  Mensur Suljović
  Jelle Klaasen
  Jan van der Rassel

Top 4 der German Dars Corporation

  Andree Welge
  Hannes Schnier

Dinslaken Qualifier

  Jason Barry
  Andy Jenkins

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf dartsdatabase.co.uk

2008
Dartveranstaltung 2008
Dartwettbewerb in Frankfurt am Main